Каини́т (от  — «новый») — минерал, двойная соль магния и калия KCl·MgSO4·3H2O. Цвет — серый, желтый, красный. Используют для получения калийных удобрений, металлического магния.

Ссылки 
 Каинит в базе webmineral.com  

Минералы калия
Минералы магния
Сульфаты (минералы)
Хлориды, бромиды и иодиды (минералы)